HTS steht als Abkürzung für: 

 Haiʾat Tahrir asch-Scham, ein extremistisch-islamistisches Bündnis verschiedener Milizen, die im Bürgerkrieg in Syrien kämpfen
 Halbtonschritt (in der Musik)
 Harmonized Tariff Schedule, harmonisiertes Zollverzeichnis der Vereinigten Staaten, siehe United States International Trade Commission
 Hermann-Tast-Schule, ein Gymnasium in Husum, Schleswig-Holstein
 High-Throughput Screening, ein Untersuchungsverfahren  in der Biotechnologie, siehe Hochdurchsatz-Screening
 Hochschulring Tübinger Studenten
 Hogrefe Testsystem, ein System zur computerunterstützten Psychodiagnostik
 Hüttentalstraße, eine gelbe Stadtautobahn in Nordrhein-Westfalen
 Hochtemperaturwärmespeicher
 Höhere Tourismusschule St. Pölten

Abkürzung